Merel Vanneste is een personage uit de Vlaamse politieserie Flikken, gespeeld door Rebecca Huys. Huys speelt de rol van Merel al sinds seizoen 1,in seizoen 3 verliet ze even de set wegens zwangerschap maar ze zal er na seizoen 8 uit vertrekken.

Seizoen 1 
Merel is in de eerste reeksen nog het "zusje van". Haar broer Ben (Axel Daeseleire) is namelijk motard bij de Gentse Flikken. Merel woont nog bij Ben. Toen Merel 12 jaar oud was heeft Ben hun vader het huis uit gegooid omdat die altijd dronken was en Merel sloeg. Sindsdien heeft Ben altijd voor Merel gezorgd.

Bij een ontruiming, die onder leiding staat van broer Ben, wordt Merel opgepakt. Ze bevond zich in een kraakpand samen met een groep leeftijdgenoten. Ben is natuurlijk kwaad en weet niet wat hij fout heeft gedaan. Merel zegt dat ze een eigen leven wil hebben en niet altijd samen met broer Ben, die zegt wanneer ze thuis moet komen en wil weten waar ze naartoe gaat. Gelukkig komt het goed tussen Ben en Merel.

Ook heeft Merel een vriend, Selattin, de partner van Ben. Britt is degene die hierachter komt, ze vindt namelijk Selattin en Merel samen bij haar thuis als ze terugkomt van een avondje uit met Ben. Merel zou eigenlijk alleen oppassen op Dorien, maar daar is het niet bij gebleven.

Seizoen 2 
Merel neemt in Seizoen 2 een radicale beslissing, ze gaat naar de politieschool. Maar ze heeft Ben niet geraadpleegd en deze is niet te spreken over dit idee. Hij vindt dat het een veel te zware job is voor Merel en wil dat Merel niet doorzet. Maar natuurlijk doet ze dat wel en ze gaat naar de politieschool. Daar krijgt ze een partner, Robin, waardoor Selattin zich erg jaloers gaat gedragen. Hij denkt dat Merel Robin leuker vindt en het gaat uit tussen Merel en Selattin.

Seizoen 3 
Doordat Pasmans (Mark Tijsmans) zijn arm breekt, mag Merel tijdelijk zijn plaats innemen aan de zijde van Raymond (Ludo Hellinx). Maar Merel krijgt al snel een kans om een speciale cursus aan het NICC in Brussel te gaan doen, waardoor ze tijdelijk de flikken verlaat.

Seizoen 4 
Alweer door Pasmans mag Merel samenwerken met Raymond. Maar nu omdat Pasmans de nieuwe partner wordt van Britt. Raymond en Merel is een perfect duo, maar met Raymond gaat het slechter. Toen hij een bankoverval ontdekte en daar natuurlijk als goede flik naar binnen is gerend, zijn de overvallers er met zijn auto, en kleinzoon Jonas, die er nog in zat, vandoor gegaan. Jonas is teruggevonden, maar Raymond mag van zijn dochter Jonas nooit meer zien. Hierdoor gaat hij drinken en wil Pasmans om hem te helpen terug de partner van Raymond worden. Merel is hierdoor niet meer nodig in het team en neemt een grote beslissing... ze gaat bij Dienst Intern Toezicht werken en komt hierdoor laten lijnrecht tegenover haar vroegere collega's Raymond en Pasmans te staan, als die betrokken raken bij een auto-ongeval. Gelukkig loopt het goed af met Raymond en Pasmans.

Seizoen 5 
Wanneer Nadine weggaat als teamcommissaris en Britt (Andrea Croonenberghs) de eed van commissaris aflegt en hierdoor Nadines plaats inneemt, is er weer een plaats voor Merel in het team. Ze wordt de partner van Sofie (Ann Ceurvels). Als Sofie echter wordt neergeschoten door inbrekers en aan de gevolgen daarvan overlijdt, komt Britt weer in het team en neemt John Nauwelaerts de leiding. Merel en Britt lossen samen veel misdrijven op.

Seizoen 6 
Als Britt samen gaat werken met de Nederlandse profiler Robert Nieuwman (Boudewijn de Groot) om een seriemoordenaar te pakken, krijgt Merel alweer een nieuwe partner. Deze keer is het Lieselot Winter (Tine Van den Brande), samen lijken ze het perfecte duo te worden. Merel leert tijdens een interventie de stoere Tommy Desmidt kennen, als commissaris van de interventietroepen. Maar al snel lijkt dit geen gelukkige keuze, Tommy is namelijk getrouwd... met Winter! Tommy blijkt eigenlijk Thomas te heten. Door Tommy lijkt even Wereldoorlog III uit te barsten tussen Winter en Merel, maar als Merel het uitmaakt met Tommy komt het langzaam weer goed tussen hen.

Seizoen 7 
Merel krijgt (alweer) een nieuwe partner: Tina Demeester (Tania Kloek), dit omdat Britt gaat stoppen bij de flikken. Merel lijkt niet gelukkig met de keuze, Tina is namelijk nogal een apart geval. Maar in een verkrachtingszaak leren de twee dames elkaar beter waarderen.

Merel en Tommy beginnen weer wat voor elkaar te voelen. Tommy vertelt Merel, dat hij zijn dochter Lola nooit mag zien van Winter. Merel is er om hem te troosten, maar dan blijkt dat Tommy Winter stalkt en Merel vindt het beter hem niet meer te zien. Hier is hij niet zo gelukkig mee, want nu gaat hij ook nog Merel stalken. Hij stuurt haar foto's en belt haar midden in de nacht op. Tommy bespiedt haar steeds vanaf het dak van de Vooruit en wil haar zelfs vanaf hier neerschieten. Gelukkig is Tina er om hem op de vlucht te jagen. Maar als Tommy zijn dochter ontvoert, loopt het helemaal uit de hand. Tommy blijkt nog andere vrouwen te hebben, waar hij foto's van heeft in zijn appartement. Als Tina en Merel weten waar Tommy zit, namelijk in het Stenen Circus, gaan ze erop af. In plaats van op het arrestatieteam te wachten gaan Merel en Tina zelf naar binnen, samen met Bruno Soettaert en Nick. Merel weet Tommy te vinden, maar hij weet te ontkomen. Als Bruno achter hem aan zit, springt hij van een te hoge verdieping naar beneden en valt pijnlijk. Als Nick hem wil komen helpen, wordt hij neergeschoten door Tommy. Tommy wordt dan ingerekend door Pasmans, maar zijn dochter Lola is nog zoek... Merel komt erachter dat Tommy een half jaar geleden een 15-jarige jongen, Jeroen, heeft neergeschoten tijdens een arrestatie: een beroepsfout, maar hierna heeft Tommy ontslag genomen en is de ellende begonnen. Er wordt een zwerfster opgepakt, het nieuwe liefje van Tommy. Zij en Tommy stellen een deal voor, Tommy brengt John, Tina en Merel naar Lola, maar eerst wil hij Jeroen nog een keer zien. Voordat Tommy tot deze deal over ging, wilde hij eerst weten hoe het met Nick was. Merel heeft toen moeten liegen, door te zeggen dat het goed ging met Nick.

Als Tommy bij Jeroen is, staat opeens Winter voor de deur. Ze is een eigen onderzoek gestart om Lola terug te krijgen. Als ze Tommy ziet, zegt ze dat ze Nick bijna kapot heeft gemaakt. Zo komt Tommy erachter dat het helemaal niet goed gaat met Nick en dat Merel dus heeft gelogen. Hij vlucht opnieuw. John, Winter, Merel en Tina gaan erachteraan en Merel is degene die hem vindt. Tommy wil dat Merel hem doodschiet, maar Merel wil eerst weten waar Lola is, daarna zou ze er een eind aan maken. Als Tommy heeft gezegd dat Lola bij de ouders van de zwerfster zijn, komt de rest binnen. Merel zegt dat ze weet waar Lola is. Tommy komt op Merel af gerend en rent tegen haar op, waardoor haar revolver afgaat. Tommy valt dood neer. Het team gaat Lola ophalen.

Seizoen 8 
Het gaat steeds slechter met Merel na de dood van Nick. Tijdens zijn begrafenis zit Merel op de schietstand. Ze heeft zichzelf duidelijk niet meer in de hand. Ze besluit dan ook te stoppen voor het te laat is. En neemt haar ontslag

Vanneste, Merel